Manunda steht für:

 Manunda (Cairns), einen Stadtteil der australischen Stadt Cairns
 Manunda (Schiff), ein 1929 in Dienst gestelltes australisches Passagierschiff